Чемпионат Греции по футболу 1998—1999. В 28 раз победителем греческого первенства стал ФК Олимпиакос. ФК Олимпиакос также выиграл и кубок Греции, победив в финале ФК Панатинаикос — 2:0.

Турнирная таблица 

<small>''И — Игр сыграно; П — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей

Результаты матчей

Результаты 

 Матч ПАОК-Олимпиакос прерван на 82-й минуте при счете 1:2 из-за беспорядков болельщиков ПАОКа. Было принято решение матч не доигрывать, счет считать окончательным.

Лучшие бомбардиры

Ссылки 

Чемпионат Греции по футболу